Роџер Федерер је по пети пут освојио турнир. У финалу је победио Рафаела Надала резултатом 7-6, 4-6, 7-6, 2-6, 6-2.

Носиоци 

  'Роџер Федерер (победник)
  Рафаел Надал (финалиста)
  Енди Родик (четвртфиналиста)
  Новак Ђоковић (полуфиналиста, предаја)
  Фернандо Гонзалез (треће коло)
  Николај Давиденко (четврто коло)
  Томаш Бердих (четвртфиналиста)
  Енди Мари (повукао се због повреде)
  Џејмс Блејк (треће коло)
  Маркос Багдатис (четвртфиналиста)
  Томи Робредо (друго коло)
  Ришар Гаске (полуфиналиста)
  Томи Хас (четврто коло, повукао се због повреде)
  Михаил Јужни (четврто коло)
  Иван Љубичић (треће коло)
  Лејтон Хјуит (четврто коло) 

<li> Давид Ферер (друго коло)
<li> Јарко Нијеминен (треће коло)
<li> Јонас Бјеркман (четврто коло)
<li> Хуан Карлос Фереро (четвртфиналиста)
<li> Дмитриј Турсунов (треће коло)
<li> Гиљермо Кањас (треће коло)
<li> Давид Налбандијан (треће коло)
<li> Хуан Игнасио Чела (друго коло)
<li> Карлос Моја (прво коло)
<li> Марат Сафин (треће коло)
<li> Филип Колшрајбер (прво коло)
<li> Робин Седерлинг (треће коло)
<li> Агустин Каљери (друго коло)
<li> Филипо Воландри (прво коло)
<li> Доминик Хрбати (прво коло)
<li> Хуан Монако (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Вимблдон 2007.
Вимблдон — мушкарци појединачно